Native Oberon é um sistema operativo (sistema operacional no Brasil) produzido para rodar em IBM PC compatíveis. O hardware mínimo requerido é um Pentium de 133 MHz, HD 100MB, placa de vídeo VESA 2 com resolução máxima de 1024x768 pixels, e uma placa de rede 3Com (opcional).

Foi desenvolvido em Oberon (linguagem de programação).

Ligações externas 
 Native Oberon

Sistemas operacionais livres